Sankt Andrä  steht für:
 Sankt Andreas – mehrere Heilige
 Andreastag, Gedenktag des Apostels (30. November) 

Sankt Andrä bzw. St. Andrä heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden:
 Sankt Andrä am Zicksee, Burgenland
 Sankt Andrä (Kärnten), Kärnten
 Sankt Andrä im Lungau, Salzburg
 Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Gemeinde in Slowenien (deutsch: Sankt Andrä in den Windischen Büheln)
 Szentendre, Stadt in Ungarn (deutsch: Sankt Andrä)
Gemeindeteile und Orte:
 St. Andrä (Gemeinde St. Veit an der Glan), Ortschaft von St. Veit an der Glan, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Sankt Andrä (Villach),  Ortschaft der Stadt Villach, Kärnten
 Sankt Andrä (Gemeinde Weitensfeld), Ortschaft von Weitensfeld, Kärnten
 St. Andrä an der Traisen, Ort und Katastralgemeinde von Herzogenburg, Niederösterreich
 St. Andrä vor dem Hagenthale, Ort und Katastralgemeinde von St. Andrä-Wördern, Niederösterreich
 Sankt Andrä im Sausal, Ortschaft von Sankt Andrä-Höch, Steiermark
 Sankt Andrä (Gemeinde Prägraten am Großvenediger), Ortschaft und Hauptort von Prägraten, Osttirol
 St. Andrä (Brixen), Fraktion der Stadt Brixen, Südtirol

Baulichkeiten:
 zahlreiche Kirchen, siehe Andreaskirche
 einige Klöster und Stifte, siehe Andreaskloster

Siehe auch: 
 St. André